Джонатан Чаффи () — американский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1968 года.

Карьера и биография 

Во время учёбы в Гарварде Джонатан Чаффи выступал за лыжную сборную университета и принимал участие в национальных чемпионатах 1965 и 1966 годов. После окончания университета служил в американской армии, был направлен в Форт-Ричардсон на Аляске, где проходила подготовка биатлонистов. В 1968 году занял второе место на чемпионате США по биатлону, что позволило ему попасть в олимпийскую команду. На Олимпийских играх 1968 года, проходивших во французском Гренобле, он выступил только в одной гонке – индивидуальной, в которой финишировал 49-м.
В 1967 и 1968 годах побеждал на ежегодно проводимом марафоне горы Сьюард на Аляске.

Двоюродный брат американских горнолыжников Рика и Сьюзи Чаффи, тоже участников зимних Олимпийских игр.

Участие в Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 

 Результаты на сайте sports-reference.com 
 Результаты на сайте the-sports.org

Биатлонисты США
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1968 года